Halfway Down – poesia di A. A. Milne del 1924
 Halfway Down – singolo di Patty Loveless del 1995